Giancarlo De Sisti (1943) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario De Sisti (1941) – allenatore di pallacanestro italiano
 Vittorio De Sisti (1940-2006) – regista italiano

Pagine correlate
Sisti